Le tournoi de tennis de Bakou est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie International, se dispute du 18 au .

Vera Zvonareva remporte le simple dames. En finale, elle bat Ksenia Pervak, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mariya Koryttseva et Tatiana Poutchek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bakou
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Bakou
2011 en Azerbaïdjan
Tennis en juillet 2011